Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2007 – szóste mistrzostwa Europy w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w dniach 19 maja – 8 lipca 2007 roku w formie siedmiu turniejów – sześciu eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Moskwie.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie sześciu turniejów eliminacyjnych – w Polsce, Chorwacji, Holandii, Niemczech, Gruzji i Francji. Każdy z zespołów miał uczestniczyć w dwóch turniejach eliminacyjnych, za zajęte w nich miejsca otrzymując punkty do klasyfikacji generalnej. Dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansowało do turnieju finałowego.

Walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnęła się 7–8 lipca 2007 roku w Moskwie, a niespodzianką była nieobecność obrońców tytułu, Portugalczyków. Tytuł mistrza Europy po raz pierwszy zdobyła Rosja.

Turnieje kwalifikacyjne

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

 
2007 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie